Кармірґюх () — вірменські села:

 Кармірґюх (Аскеран) — у Аскеранському районі Нагірно-Карабаської Республіки
 Кармірґюх (Ґегаркунік) — у марзі (області) Ґегаркунік Республіки Вірменія